Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 2000-2001 - België
 Eerste klasse 2000-01 (basketbal België)
 Eerste klasse 2000-01 (voetbal België)
 Eerste klasse 2000-01 vrouwen (voetbal Frankrijk)